Відкритий майданчик (у торгівлі) — об'єкт торгівлі та/або ресторанного господарства або його частина, який розташовується на спеціально відведеній земельній ділянці та обладнаний торгово-технологічним обладнанням.

Джерело 
 Проект закону України «Про внутрішню торгівлю»

Торгівля
Ресторанне господарство
Крамниці